Gmina Garfield (hrabstwo Calhoun)
 Gmina Garfield (hrabstwo Clay, Iowa)
 Gmina Garfield (hrabstwo Hancock)